RTVA può riferirsi a:
 Radio y Televisión de Andalucía (Radio e Televisione di Andalusia).
 Ràdio i Televisió d'Andorra (Radio e Televisione di Andorra).